Халькопири́т (от  «медь + пирит»), устаревший син.:ме́дный колчеда́н — минерал, по составу двойной сульфид меди и железа с формулой CuFeS, кристаллизуется в тетрагональной сингонии.

Свойства 
Крупные кристаллы редки и имеют искажённый тетраэдрический облик. Грани, как правило, покрыты глубокой грубой штриховкой. Характерно двойникование, обычны двойники прорастания. Образует сплошные зернистые агрегаты, вкрапленность, прожилки в карбонатах и других сульфидах. Цвет золотисто-жёлтый, по оттенку в отличие от латунно-жёлтого пирита напоминающий червонное золото, из-за этого получивший название «золотая обманка». Блеск металлический. На поверхности кристаллов и сколов характерна яркая пёстрая побежалость. Твёрдость по Моосу 3,5—4. Спайность несовершенная. Хрупкий. Под паяльной трубкой на угле сплавляется в серо-чёрный магнитный королёк. В HNO3 растворяется с выделением серы. Использовался как детектор в первых радиоприёмниках до появления электронных ламп. Является проводником.

Происхождение 
Происхождение гидротермальное, в ассоциации с галенитом и сфалеритом входит в состав полиметаллических руд, однако сам по себе больших скоплений не образует. Образуется также при метаморфических процессах, встречается в грейзенах и скарнах. В близповерхностных условиях неустойчив и в процессе выветривания довольно быстро разрушается с образованием вторичных минералов меди. Важнейшая медная руда; в виде кристаллов - ценный коллекционный минерал.

Литература 
 
 Волошин А., Майстерман С. Минералы Кольского полуострова. — Мурманское книжное издательство, 1988 — ISBN 5-85510-011-1.
 
 Лосев О. В. Детектор-генератор; детектор-усилитель / У истоков полупроводниковой техники. Избранные труды // отв. ред. Г. А. Остроумов. — Л.: «Наука», Ленингр. отд., 1971. — С. 5-10.

Ссылки 
 Халькопирит в базе webmineral.com 
 Халькопирит в базе «Каталог минералов» 

Минералы меди
Минералы железа
Сульфиды (минералы)
Рудные минералы
Сульфиды железа
Минералы по алфавиту